Paasikivi är ett finskt efternamn, som oftast syftar på den tidigare politikern och presidenten Juho Kusti Paasikivi (1870–1956). Bland övriga personer med namnet finns

 Alli Paasikivi (1879–1960), finländsk presidenthustru
 Annikki Paasikivi (1898–1950), finländsk arkitekt 
 Joakim Paasikivi (född 1960), svensk militär
 Lilli Paasikivi (född 1965), finländsk operasångerska